Vashegy, település Horvátországban Muraköz megyében
 Vashegy, település Romániában Fehér megyében
 Vonyarcvashegy, település Magyarországon, Zala megyében